Pao (rijeka), rijeka u Venezueli
 Pao (narod), iz skupine Tibetsko-burmanskih naroda
 Pao (rod), rod riba iz porodice napuhača